Balada
Balada (canção)
Baladas (poemas)
No Brasil pode se referir a uma casa noturna

Veja também
Ballad

Desambiguação